W pierwszym tygodniu fazy grupowej Ligi Narodów 2019 odbyły się mecze w ramach turniejów w: Argentynie (Mendoza), Chinach (Jiangmen), Polsce (Katowice) oraz Serbii (Nowy Sad). Spotkania rozgrywane były w dniach 31 maja-2 czerwca.

Liderem po pierwszym tygodniu była reprezentacja Iranu.

Rozkład drużyn w poszczególnych turniejach 
Poniżej przedstawione zostało zestawienie drużyn w poszczególnych turniejach rozegranych w pierwszym tygodniu Ligi Narodów.

Hale sportowe

Turniej 1

Tabela

Iran – Włochy

Chiny – Niemcy

Włochy – Niemcy

Chiny – Iran

Niemcy – Iran

Chiny – Włochy

Turniej 2

Tabela

Kanada – Bułgaria

Argentyna – Portugalia

Kanada – Portugalia

Argentyna – Bułgaria

Portugalia – Bułgaria

Argentyna – Kanada

Turniej 3

Tabela

Stany Zjednoczone – Brazylia

Polska – Australia

Brazylia – Australia

Stany Zjednoczone – Polska

Australia – Stany Zjednoczone

Brazylia – Polska

Turniej 4

Tabela

Serbia – Japonia

Francja – Rosja

Japonia – Rosja

Serbia – Francja

Japonia – Francja

Rosja – Serbia

Tabela po 1. tygodniu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2019